ДСА — сокращённое наименование следующих организаций:

 Движение сопротивления африканеров
 Демократические социалисты Америки
 Дом Советской Армии — наименование футбольного клуба ЦСКА г. Душанбе в 1954—1963 годах